Marte steht für:

 ein weiblicher Vorname, siehe Marthe #Marte
 Marte (Rakete), ein Seezielflugkörper
 Atlético Marte, Fußballklub in El Salvador
 Club Marte, Fußballklub in Mexiko
 Campo Marte, Reitsportzentrum in Mexiko-Stadt

Marte ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Marte (* 1989), dominikanischer Baseballspieler
 Anton Marte (1874–1929), österreichischer Kirchenmaler und Restaurator
 Jesús Castro Marte (* 1966), dominikanischer römisch-katholischer Bischof
 Josef Marte (1887–1970), österreichischer Politiker, Gymnasialdirektor und Landesschulinspektor
 María Marte (* 1976), dominikanische Köchin
 Monika Ritsch-Marte (* 1961), österreichische Physikerin
 Raul Marte (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Rodrigo Marte (* 1997), dominikanischer Boxer
 Veronika Marte (* 1982), österreichische Politikerin (ÖVP)

Marté ist der Familienname folgender Personen:
 Daouda Marté (* 1959), nigrischer Politiker, siehe Daouda Marthé

MARTE steht als Abkürzung für:
 Modeling and Analysis of Real Time and Embedded systems, ein UML-Standard

Siehe auch:
 Marte.Marte Architekten, österreichisches Architekturbüro
 Marte Meo, eine Methode der Erziehungsberatung

Abkürzung